Der Tübinger Stadtlauf (offizieller Name seit 2012: Tübinger Erbe-Lauf, nach dem Tübinger Unternehmen Erbe Elektromedizin) ist ein Volkslauf, der seit 1994 alljährlich im September in der Altstadt von Tübingen in Baden-Württemberg ausgetragen wird.
Die hügelige 7,5 km lange Rundstrecke (3 Runden à 2,5 Kilometer) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Stadt-Event entwickelt. Bekannte nationale und internationale Topathleten wie der Olympiasieger von 1992 Dieter Baumann, der 2002 als Zweiter mit 20:57 min die bislang drittbeste Zeit erzielte, zählen zu den Teilnehmern.

Die Strecke des Stadtlaufs führt durch die  Tübinger Altstadt über den Marktplatz und dann durch den Park am Anlagensee.
Seit 2012 gibt es einen neuen Streckenverlauf (die Strecke des Hauptlaufs beträgt seitdem 10 km) und mit Studierenden der Sportwissenschaft, Dieter Baumann und Veranstaltungsmanager Marc Oswald auch neue Organisatoren.

Statistik

Streckenrekorde

10 km 
 Männer: 28:52 min, Richard Kiprop (KEN), 2013
 Frauen: 32:21 min, Alina Reh (GER), 2021

7,5 km 
 Männer: 20:53 min, Laban Chege (KEN), 2002
 Frauen: 23:33 min, Edith Masai (KEN), 2004

Siegerliste 
Quelle für Ergebnisse vor 2003: Schwäbisches Tagblatt. Für die Läufe ab 2012 die Mikatiming-Datenbank für das jeweilige Jahr, 2019 stammen die Ergebnisse von race.result.

10 km

7,5 km

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Tubingen
Sportveranstaltung im Landkreis Tübingen
Sport (Tübingen)
Stadtlauf
Laufveranstaltung in Deutschland
Erstveranstaltung 1994